O Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-17 de 2016 ou Eurockey Cup U-17 2016 foi a 3ª edição do Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-17. Esta competição anual é organizada pela Real Federação Espanhola de Patinagem e pela Federação Catalã de Patinagem. Realizou-se em Blanes, Espanha, entre os dias 6 de Outubro e 9 de Outubro de 2016.

Fase Final

Apuramento Campeão

5º–8º Lugar

9º-12º Lugar

13º–16º Lugar

Classificação final

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15

Ligações externas